La police nationale est la police au niveau national dans différents pays, par opposition à la police régionale, provinciale ou locale. Elle est parfois appelée police fédérale dans les États fédéraux.

  : Police nationale afghane
  : Service de police d'Afrique du Sud
  : Police nationale algérienne
  : Police fédéral allemande
  : 
  : Police Nationale Angolaise
  : Police fédérale australienne
  : Police fédérale autrichienne
  : 
  : Police fédérale belge
  : Police républicaine
  : Service de police des Bermudes
  : Police nationale de Bolivie
  : Police fédérale brésilienne
  : Police nationale camerounaise
  : Gendarmerie royale du Canada ou anglais Royal Canadian  Mounted Police
  : Police nationale centrafricaine
  : Police nationale colombienne
  : Police nationale des Comores
  : Police nationale congolaise
  : Agence nationale de la police
  : Police nationale
  : Police danoise
  : Police nationale dominicaine
  : Corps national de police
  : Police nationale
  : Police nationale d'Haïti
  : Police nationale indienne
  : Police nationale irakienne
  : Police d'Iran
  : Police d'Israël
  : Police nationale italienne
  : Force de Police de la Jamaïque
  : Agence nationale de la police
  : Police grand-ducale
  : Force de police de Hong Kong
  : Police royale malaisienne
  : Forces de police maltaises
  : Sûreté nationale
  : Police fédérale préventive
  : Sûreté publique
  : Police royale norvégienne
  : 
  : 
  : Police nationale des Philippines
  : Policja
  : Police civile nationale du Portugal
  : Agence nationale de la criminalité
  : Police
  : 
  : 
  : Police judiciaire fédérale
  : Police royale thaïlandaise
  : Agence nationale de la police
  : Police nationale tunisienne
  : Direction Générale de la Sécurité
  : Police nationale tchadienne
  : Police nationale bolivarienne
  : Police nationale Tanzanienne
  : Police nationale ukrainienne

Voir aussi